Натуральне число 1268
 1268 рік до нашої ери
 1268 рік нашої ери